Second Tactical Air Force oder 2nd Tactical Air Force ist der Name folgender militärischer Verbände:

 RAF Second Tactical Air Force (1943–1958)
 Second Allied Tactical Air Force (1952–1993)